Die Eerste Divisie 1966/67 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 1966 und endete am 15. Mai 1967.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die Eredivisie auf. Die letzten drei Vereine stiegen in die Tweede Divisie ab.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 14 der letzten Saison. Dazu kam der Absteiger Heracles Almelo aus der Eredivisie, sowie die acht Aufsteiger Vitesse Arnheim, FC Den Bosch, BV De Graafschap, SVV Schiedam, FC Zaanstreek, Dordrechtsche FC, RC Heemstede und SC Drente aus der Tweede Divisie. Der SC Drente war als VV Zwartemeer aufgestiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1966/67